

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Helenów Drugi – część wsi Helenów w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Helenów Drugi – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Helenów Drugi – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów